Toponímia:
Edificacions:
Cal Cardenal (Artesa de Segre): edificació del municipi d'Artesa de Segre (Noguera)
Cal Cardenal (Ponts): edificació del municipi de Ponts (Noguera)
Cal Cardenal (Salomó): edificació del municipi de Salomó (Tarragonès)